Розато () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Розато, Кристина (род. 1983) — канадская актриса.
 Розато, Роберто (1943—2010) — итальянский футболист, защитник.
 Розато, Этторе (род. 1968) — итальянский политик.